Newby est le patronyme de plusieurs personnalités du monde du sport :
Craig Newby, joueur de rugby à XV néo-zélandais.
Dangerfield Newby, esclave puis abolitionniste américain.
Paul Newby, karatéka britannique.

Homonymie de patronyme